Крагуевац может означать:
 Крагуевац — город в Сербии.
 Крагуевац — община в Сербии.
 Крагуевац — село в Боснии и Герцеговине.